Corinto, en geografía, puede referirse a:

 Corinto, ciudad capital de la unidad periférica de Corintia (Grecia).
 El golfo de Corinto, en Grecia.
 El istmo de Corinto, franja de tierra que une el Peloponeso (una península de Grecia) con la Hélade (la Grecia continental).
 El canal de Corinto, canal artificial que une el golfo de Corinto con el mar Egeo por el istmo de Corinto.
 La refinería de Corinto
 Corinto, ciudad-estado de la Antigua Grecia.
 La batalla de Corinto, en 146 a.C.
 La liga de Corinto
 Corinto, municipio del estado de Minas Gerais (Brasil).
 Corinto, municipio del departamento de Cauca (Colombia).
 Corinto, municipio del departamento de Morazán (El Salvador).
 Corinto, municipio del departamento de Chinandega (Nicaragua).
 Corinto, playa y urbanización de Sagunto (España)

Además, puede hacer referencia a:

 El corinto o grosellero (Ribes rubrum); arbusto de la familia Grossulariaceae.
 La pasa de Corinto, un tipo de uva pasa que, como su nombre indica, es originaria de Corinto (Grecia).